Een verkeersweg:
 N651 (België)
 N651 (Frankrijk)
 N651 (Nederland), zie Provinciale weg 651
 N-651 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing